Hagenmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Hagenmeyer (1892–1963), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ernst Hagenmeyer (* 1937), deutscher Elektroingenieur, Energiemanager und langjähriger Honorarprofessor an der Universität Stuttgart

 Heinrich Hagenmeyer (1834–1915), Historiker
 Hermann Hagenmeyer († 1982), Gründer von Getrag
 Tobias Hagenmeyer, ehemaliger Präsident von Getrag (bis einschl. 2015)

Siehe auch:
 Hagemeyer
 Villa Hagenmeyer